СК России:
 СК России — Семейный кодекс Российской Федерации.
 СК России — Следственный комитет Российской Федерации.
 СК России — Спортивный комитет Российской Федерации.
 СК России — Союз кинематографистов Российской Федерации.